Hausberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Hausberger (* 1960), österreichischer Historiker
 Bernhard Hausberger (1955–2009), österreichischer Filmemacher
 Karl Hausberger (* 1944), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Maike Hausberger (* 1995), deutsche Behindertensportlerin 
 Sandra Hausberger (* 1994), österreichische Fußballspielerin
 Simon Hausberger (* 1975), österreichischer Fotograf

Siehe auch:
 Hausberg (Begriffsklärung)
 Hausberge